LHI steht für:
 Lufthansa Italia
 ᖠ (LHI), eine der Silben der Kanadischen Silbenschrift, siehe auch Unicodeblock Vereinheitlichte Silbenzeichen kanadischer Ureinwohner

LHI